Yokdzonot es un toponímico maya que significa cenote (dzonot) de Yok (patronímico) y que puede referirse a:

 San Isidro Yokdzonot, comisaría del municipio de Tizimín, Yucatán, México; 
 Yokdzonot (Buctzotz), localidad del municipio de Buctzotz, Yucatán, México; 
 Yokdzonot (Izamal), comisaría del municipio de Izamal, Yucatán, México; 
 Yokdzonot (Tixcacalcupul), localidad del municipio de Tixcacalcupul, Yucatán, México; 
 Yokdzonot (Yaxcabá), localidad del municipio de Yaxcabá, Yucatán, México;
 Yokdzonot (San Miguel), comisaría del municipio de Tizimín, Yucatán, México.
 Yokdzonot Presentado, localidad del municipio de Temozon, Yucatán, México.

Toponimia maya